Мамула се може односити на:

 Мамула, јужнословенско презиме,
 Лазар Мамула (1795—1878), аустроугарски генерал
 Мамула, јадранско острво
 Мамула, хорор филм
 Кампо Мамула, југословенски филм
 Богдан Мамула (1918—2002), генерал ЈНА
 Бранко Мамула (1921—2021), адмирал ЈНА
 Нада Мамула (1927—2001), српска певачица
 Зоран Мамула (1964—2001), новинар телевизије Б92
 Награда „Зоран Мамула“, новинарска награда
 Мајк Мамула (1973—данас, енг. -{Mike Brian Mamula}-), амерички фудбалер